Schug ist die Abkürzung für:
 Schulunterrichtsgesetz (SchUG)

Schug ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schug (* 1973), deutscher Historiker und Publizist
 Georg Schug (1917–2007), deutscher Elektroingenieur
 Hermann Schug (1887–1945), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat 
 Marcel Schug (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Maria Schug-Kösters (geborene Kösters; 1900–1975), deutsche Zahnmedizinerin
 Philipp Schug (* 1983), deutscher Jazzmusiker
 Siegfried Schug (1898–1961), deutscher Politiker (NSDAP)
 Walter Schug (1941–2019), deutscher Agrarökonom

S-chug steht für
 S-chug (Sauce), eine jemenitische Würzsauce

Siehe auch:
 Schuk